

Населені пункти 
Росія
 Розсош — місто, адміністративний центр Росзошанського району Воронезької області.
 Розсош — село, Реп'євський район Воронезької області.
 Розсош — село, Кашарський район Ростовської області.
 Розсош — хутір у Тарасівському районі Ростовської області.

Білорусь
 Розсош — хутір у Барановицькому районі Брестської області.

Річки 
 Розсош — річка у Ростовській області і Краснодарському краї
 Розсош — річка у Ростовській області.
 Розсош — річка у Бєлгородській області.
 Розсош — річка у Воронезькій області.
 Розсош — впадає у Цимлянське водосховище.

Транспорт 
  — вузлова залізнична станція Південно-Східної залізниці на дільниці Лиски — Міллерово.